Der Schweizer Meister wird in verschiedenen Sportarten ermittelt. 
Zum Beispiel:
 im Badminton, siehe Schweizer Badmintonmeisterschaft
 im Baseball, siehe Schweizer Meister (Baseball)
 im Basketball, siehe Schweizer Meister (Basketball)
 im Beachvolleyball, siehe Beachvolleyball-Meisterschaft (Schweiz)
 im Biathlon, siehe Liste der Schweizer Meister im Biathlon
 im BMX, siehe Liste der Schweizer Meister im BMX
 im Curling, siehe Liste der Schweizer Meister im Curling
 im Eishockey, siehe Schweizer Meister (Eishockey)
 im Eiskunstlaufen, siehe Liste der Schweizer Meister im Eiskunstlaufen
 im Fechten, siehe Liste der Schweizer Meister im Fechten
 im Flag Football, siehe Flag Football#Schweizer Meister
 im Fussball
 im Frauenfussball, siehe Nationalliga A (Frauenfussball)
 im Männerfussball, siehe Schweizer Meister (Fussball)
 im Gleitschirmfliegen, siehe Gleitschirm-Schweizermeisterschaft
 im Handball, siehe Schweizer Meister (Handball)
 in den Highland Games, siehe Highland Games Schweizer Meisterschaften
 im Inlinehockey, siehe Schweizer Meister (Inlinehockey)
 im Mountainbike, siehe Liste der Schweizer Meister im Mountainbike
 im Nationalturnen
 im Orientierungslauf, siehe Schweizer Meister (Orientierungslauf)
 im Radball, siehe Liste der Schweizer Meister im Radball
 im Radsport, siehe:
 im Strassenradsport, siehe Schweizer Strassen-Radmeisterschaften
 im Schach, siehe:
 Liste der Schweizer Meister im Schach
 Schweizer Mannschaftsmeister (SMM)
 Sieger der SGM
 im Schwingen, siehe Schwingerkönig
 im Skeleton, siehe Liste der Schweizer Meister im Skeleton
 im Skisport, siehe:
 Liste der Schweizer Skimeister
 Liste der Schweizer Meister im Alpinen Skisport
 Liste der Schweizer Meister in der Nordischen Kombination
 Liste der Schweizer Meisterschaften im Skilanglauf
 Liste der Schweizer Meister im Skispringen
 im Snooker, siehe Schweizer Snooker-Meisterschaft
 im Springreiten, siehe Liste der Schweizer Meister im Springreiten
 im Tennis, siehe Liste der Interclub Schweizermeister im Tennis
 im Tischtennis, siehe Swiss Table Tennis#Nationale Meisterschaften
 im Unihockey, siehe Liste der Schweizer Meister im Unihockey
 im Volleyball, siehe Liste der Schweizer Meister im Volleyball
 im Wasserball, siehe Schweizer Meister (Wasserball)

Siehe auch 
 Liste der höchsten Sportligen in der Schweiz